Palaeacaroidea är en överfamilj av kvalster. Palaeacaroidea ingår i ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Palaeacaroidea 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Palaeacaroidea